Безіменна — річка  в Україні, у Оратівському  районі  Вінницької області. Права притока  Жидя (басейн Дніпра ).

Опис 
Довжина річки 5,4 км.

Розташування 
Бере  початок на північному заході від Лишави. Тече переважно на північний захід через Велику Ростівку і біля Медівки впадає у річку Жидь, праву притоку Роськи.

Джерела 
 Гавриков Ю.С. Реєстр річок Вінницької області. — Вінниця: Басейнове управління водними ресурсами річки Дніпра, 2010. — 57 с. Теблиця 4.) 
      Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Оратівського району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви